Der Andria e Castel del Monte Challenger 2017 war ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. November 2017 in Andria stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 178 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 203 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 170 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Andria